

Carriera

Club
Durante la carriera di calciatore ha militato nell'FK Etar, nel Deportivo La Coruña, nel CSKA Sofia, nell'Aberdeen e nell'.

Nazionale
Con la  ha giocato 53 partite dal 1986 al 1996, segnando 5 reti, partecipando alle fasi finali del Campionato mondiale di calcio 1994 e del Campionato europeo di calcio 1996.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

FK Etar: 1990-1991

Competizioni internazionali

FK Etar: 1987

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale bulgara